Халикова — женская форма фамилии . 

 Известные носители 
 Халикова, Аделина Ильясовна (род. 2002) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту.
 Халикова, Вера Александровна (род. 1982) —  российская спортсменка-конник.
 Халикова, Муккадас Шамаксудовна (род. 1960) — узбекская актриса.
 Халикова, Раиса Халиловна (1934—2005) — башкирский языковед и педагог.
 Халикова, Саида Ахмедовна (1911—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель